Sosnitza steht für:

 Sośnica (Gliwice) – Sosnitza als Stadtteil von Gleiwitz (Gliwice)
 Olaf Sosnitza – deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer